Ardle bezeichnet:

 Ardle (Fluss), Fluss in Perth and Kinross, Schottland
 Ardle (Schottland), ein Dorf in Perth and Kinross, Schottland

Siehe auch:
 McArdle